Флаг муниципального образования город Аргу́н Чеченской Республики Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 апреля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7146.

Описание 
«Флаг города представляет собой полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равновеликих горизонтальных полос: белая, зелёная и белая. В центре флага — эмблема из герба города Аргун (мельничное колесо, ступица которого проросла двумя лилиями), имеющая диаметр в 5/6 ширины флага и выполненная жёлтым цветом.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики

История 
Первый флаг муниципального образования город Аргун был утверждён 30 июня 2010 года решением Совета депутатов муниципального образования города Аргун № 51, описание флага гласило:

«Трёхколорное полотнище зелёно-бело-красного цвета, все три полосы равного размера по ширине, длина флага с соотношением 2×3».

Примечания 

Флаги Чечни
Флаг
Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением лилии